Александр Яковлевич Киркеснер (28 июня 1959) — советский борец вольного стиля, призёр чемпионата Европы, призёр чемпионата СССР, мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
В мае 1980 года на чемпионате СССР в Москве стал серебряным призёром, уступив первое место Анатолию Белоглазову. В апреле 1985 года в Лейпциге стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

Спортивные результаты 
 Чемпионат СССР по вольной борьбе 1980 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе 1985 — ;

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Спортивная Россия»

Борцы по алфавиту
Борцы СССР